Bellmont kan syfta på följande platser:

USA 

 Bellmont, Illinois, ort, Wabash County, 
 Bellmont, New York, kommun, Franklin County,